Joseph Jean Luc Benoît Brunet, född 24 augusti 1968, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyforward som tillbringade 13 säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för Montreal Canadiens, Dallas Stars och Ottawa Senators. Han producerade 262 poäng (101 mål och 161 assists) samt drog på sig 229 utvisningsminuter på 539 grundspelsmatcher. Brunet har också spelat för Canadiens de Sherbrooke, Fredericton Canadiens och Utah Grizzlies i American Hockey League (AHL) och Olympiques de Hull i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Brunet draftades av Montreal Canadiens i andra rundan i 1986 års draft som 27:e spelare totalt, där Brunet även vann en Stanley Cup med för säsongen 1992–1993.

Efter spelarkarriären har han arbetat som bland annat sportkommentator för TV-kanalen RDS (2005–2011).

Statistik

Referenser

Externa länkar
Benoit Brunet NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Benoit Brunet hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1968
Levande personer
Idrottare från Québec
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Spelare i Olympiques de Hull
Spelare valda i NHL Entry Draft 1986
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Canadiens de Sherbrooke
Spelare i Fredericton Canadiens
Stanley Cup-mästare 1993
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Dallas Stars
Spelare i Utah Grizzlies (2001–2005)
Spelare i Ottawa Senators
Kanadensiska sportkommentatorer
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft
Spelare i Lions du Lac St-Louis